Склад збірної Румунії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Румунія
Румунія 1990